Пир во время чумы может означать:
 «Пир во время чумы» — пьеса из цикла «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина.
 «Пир во время чумы» — второй студийный альбом российской рок-группы «Кис-кис».
 «Пир во время чумы» — одноактная опера русского композитора Цезаря Кюи.